Parkstraat (Den Haag)
 Parkstraat (Haarlem)
 Parkstraat (Venlo)